Samsung SPH-i550 — смартфон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SPH-V7400
 Samsung SCH-A970
 SK SKY IM-8400
 Samsung SCH-B250
 Motorola A860

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=Samsung+SPH+i550&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

i
Смартфони